Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Olivier Delaître e Stéphane Simian che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Byron Talbot 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (primo turno)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)

 Scott Melville /  Gary Muller (primo turno)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 1994
ATP Tour 1994